

Canada
 White River – località dell'Ontario
 White River – fiume dell'Ontario tributario del Lago Superiore
 White River – fiume canadese, affluente dello Yukon
 White River – fiume della Columbia Britannica affluente del Kootenay

Stati Uniti d'America
 White River – capoluogo della contea di Mellette, Dakota del Sud
 White River – township della contea di Muskegon, Michigan
 White River – comune della contea di Ashland, Wisconsin
 White River – fiume affluente del Mississippi, che scorre negli stati dell'Arkansas e del Missouri
 White River – fiume affluente del Missouri, che scorre negli stati del Nebraska e del Dakota del Sud 
 White River – fiume affluente del Green River, che scorre negli stati del Colorado e dello Utah

Sudafrica
 White River – città della municipalità locale di Mbombela Hall